Теја Глажар (Вараждин, 30. јануар 1942) је југословенска и словеначка филмска и позоришна глумица.

Улоге 
{| class="wikitable"  style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!1980
!1990
!2000
!2010
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|2
|5
|1
|2
|0
|11
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|3
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|5
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|2
|5
|2
|3
|6
|19
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1967. || Прича које нема  || /
|-
| 1968. || -{La kermesse des brigands}- (ТВ серија)|| Лисбета
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Последња станица  || /
|-
| 1979. || Грч || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Расељено лице  || /
|-
| 1985. || Доктор || /
|-
| 1986. || Од злата јабука  || Лиза
|-
| 1987. || Љубави Бланке Колак || Чита
|-
| 1988. || Отпадник || Лиза Репар
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Децембарска киша || Дорис
|-
| 1995. || Радио.доц  (ТВ филм)|| Веснина Мајка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2002. || Зујање у глави || Катарина (као Матеја Бабич Глажар)
|-
| 2003. || Кајмак и мармелада || /
|-
| 2009. || Скрити спомин Ангеле Воде  (ТВ филм)|| Павла Хочевар
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2010. || Вломилци делајо полети  (ТВ филм)|| Соседа
|-
| 2008 2011. || Лепо је бити сосед (ТВ серија) || Ташча / Бенотова мама
|-
| 2014 2015. || Наш всакдањи крухек (ТВ серија) || Вера
|-
| 2015. || Таторт (ТВ серија) || Маша
|-
| 2016. || Усодно вино (ТВ серија) || Ана Розман
|-
| 2017. || Река љубезни (ТВ серија) || Ангелца Бозиц
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1942.
Словеначке глумице
Југословенски глумци
Вараждинци
Биографије живих особа